Mimozygantheae és una tribu de la subfamília mimosoideae pertanyent a la família de les fabàcies. Aquesta tribu va ser creada per Burkart (1939) per donar cabuda a l'única espècie del gènere Mimozyganthus, Mimozyganthus carinatus (Griseb.), la qual va ser transferida des del gènere Mimosa.

Raons taxonòmiques 
Va comentar que el gènere és Mimozyganthus, gènere de transició entre les Mimosoideae i les Caesalpinioideae especialment a causa del seu estigma peltat, sèpals imbricats i pètals essencialment valvats (la meitat superior de la corol·la té els pètals sempre valvats, però la meitat inferior presenta certa superposició en els marges). Va haver una discussió per a col·locar aquest gènere i entre 1943 i 2003 va canviar la seua taxonomia però al final es va restablir la tribu Mimozygantheae com monogenèrica.

Luckow et al. (2003) no va incloure Mimozyganthus en el seu estudi molecular, però amb les noves dades recollides Luckow, Fortunato i col. (en prep.) poden esperar que la tribu Mimozygantheae es dissolga en un futur.

Gènere 
 Mimozyganthus

Enllaços externs 
 The Phylogenetic Affinities of Two Mysterious Monotypic Mimosoids from Southern South America a BioOne 

Mimosòidies